Даніель Маруа — канадський хокеїст.
 Полін Маруа — квебекська політична діячка.
 Маріо Маруа — канадський хокеїст.

Французькі прізвища